Schaumann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Schaumann (1809–1882), deutscher Jurist und Historiker
 August Friedrich Ludolph Schaumann (1778–1840), deutscher Offizier und Autobiograf
 Axel Schaumann (* 1961), deutscher Hürdenläufer
 Bernd Schaumann (* 1947), deutscher Komponist und Arrangeur
 Carl Schaumann (1865–1938), deutscher Vizeadmiral
 Dieter Schaumann, deutscher Basketballspieler
 Elfriede Schaumann (1915–1942), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Elly Schaumann (um 1905–nach 1939), Historikerin 
 Emmy Schaumann (1901–1981), deutsche Politikerin (SPD)

 Fritz Schaumann (1946–2017), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (FDP)
 Gabriele Schaumann (* 1965/1966), deutsche Chemikerin und Umweltwissenschaftlerin
 Gerhard Schaumann (* 1927), deutscher Slawist und Heimatforscher
 Gudrun Schaumann, deutsche Geigerin

 Hans Schaumann (1913–1999), deutscher Gewerkschafter und Senator (Bayern)
 Heinz-Wilhelm Schaumann (* 1970), deutscher Europa- und Kommunalpolitiker sowie Hochschuldozent

 J. C. Schaumann (1808–1866), deutscher Autor und Mathematiker
 Johann Christian Gottlieb Schaumann (1768–1821), deutscher Philosoph, Pädagoge und Hochschullehrer
 Jörgen Nilsen Schaumann (1879–1953), schwedischer Dermatologe

 Kurt Schaumann (Filmemacher) (1909–1970), Amateurfilmer
 Otto Schaumann (1891–1977), österreichischer Pharmakologe
 Otto Schaumann (Fußballspieler) (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Peter Schaumann (* 1954), deutscher Bauingenieur
 Rudolf Schaumann (Johannes August Rudolf Schaumann; 1873–nach 1938), deutscher Ingenieur und Architekt
 Ruth Schaumann (1899–1975), deutsche Schriftstellerin
 Walther Schaumann (1923–2004), österreichischer Offizier, Bergsteiger, Historiker und Autor
 Werner Schaumann (1908–1943), deutscher Gärtner und Widerstandskämpfer
 Wilfried Schaumann (1923–1971), Schweizer Jurist

Siehe auch 
 Schauman

Weblinks 
 Schaumann bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname